Bagneux může být:
 Bagneux (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne ;
 Bagneux (Allier) – francouzská obec v departementu Allier ;
 Bagneux (Indre) – francouzská obec v departementu Indre ;
 Bagneux (Maine-et-Loire) – historická francouzská obec v departementu Maine-et-Loire;
 Bagneux (Marne) – francouzská obec v departementu Marne ;
 Bagneux (Meurthe-et-Moselle) – francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle ;
 Bagneux (Deux-Sèvres) – historická francouzská obec v departementu Deux-Sèvres;
 Bagneux (Hauts-de-Seine) – francouzská obec v departementu Hauts-de-Seine.

Externí odkazy